USS Ohio — кораблі ВМС США, названі на честь штату Огайо.

 USS Ohio (1812) — шхуна, придбана флотом США у 1812 році. Несла службу під командуванням Олівера Газарда Перрі на озері Ері під час англо-американської війни 1812—1815 років. У 1814 році захоплена британцями та перейменована на «HMS Huron». Її доля після 1817 року невідома.
 USS Ohio (1820) — лінійний корабель, спущений на воду у 1820 році, але увійшов до складу флоту лише у 1838 році. Брав участь у американо-мексиканській війні. У 1875 році виключений зі складу флоту, проданий у 1883 році, згорів у 1884 році.
 USS Ohio (BB-12) — броненосець типу «Мен». На службі протягом 1904—1919 років. Зданий на злам у 1923 році.
 USS Ohio (BB-68) — планований лінійний корабель типу «Монтана». Закладений у 1941 році, але у 1942 році будівництво було зупинене, а у 1943 році замовлення було анульоване.
 USS Ohio (SSGN-726) — атомний підводний човен однойменного типу. Збудований у 1981 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни